Mayfair steht für:

 Mayfair, Stadtteil von London
 Mayfair (Automarke), britische Automobilmarke
 Mayfair Carriage Company, ein ehemaliger britischer Hersteller von Automobilkarosserien
 Mayfair Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Mayfair (Magazin), britisches Softporno-Magazin
 Mayfair (Band), österreichische Rockband
 Mayfair Games, amerikanischer Spieleverlag
 Mayfair Studios, Tonstudio in London
 Mayfair Vermögensverwaltung, deutsche Investmentgesellschaft 
 Packard Mayfair, amerikanisches Automodell

Mayfair ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mayfair (Alabama)
 Mayfair (Delaware)
 Mayfair (Georgia)
 Mayfair (Illinois)
 Mayfair (Pennsylvania)
 Mayfair (Texas)
 Mayfair Place, Virginia

Mayfair ist der Familienname folgender Personen:
 Billy Mayfair (* 1966), US-amerikanischer Golfspieler

Siehe auch:
 Mayfair Hotel